Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Beck e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale John Hui e Anthony Ross 6-3, 7-62.

Teste di serie 

Assente
 Wesley Moodie /  Shaun Rudman (primo turno)

 Karol Beck /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 John Hui /  Anthony Ross (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2002